Le ministre de l'Économie () est un membre du Conseil d’État de Finlande.
Le  et le ministre  de l'Économie se partagent les responsabilités du .

Le ministre de l'Économie dirige la politique économique, la politique de l'innovation, la politique régionale, la politique énergétique et la politique du réchauffement climatique.

Liste des ministres de l'Économie de Finlande

Références

Voir aussi

Articles connexes

 Liste des ministres finlandais par portefeuille

Liens externes
 
 

 
Ministère finlandais
Ministère des Affaires économiques et de l'Emploi (Finlande)